Deneb el Okab (del árabe ذنب العقاب ðanab al-cuqāb, "la cola del halcón") puede referirse a las siguientes estrellas en la constelación de Aquila:

Épsilon Aquilae (13 Aql), estrella de magnitud 4,02.
Zeta Aquilae (17 Aql), tercera estrella más brillante de la constelación con magnitud 2,99.